Gällivare (gemeente), een gemeente in het Zweedse landschap Lapland
 Gällivare (plaats), de grootste plaats in deze gemeente